Toratinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Toratinsaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Toratinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar